Godo hace referencia a varios artículos:

Pueblo godo
Godo se refiere originalmente a un individuo perteneciente al Pueblo godo
Los godos de Crimea fueron aquellas tribus góticas que permanecieron en las tierras que circundan el mar Negro.
Godo, gentilicio coloquial utilizado en las Islas Canarias para referirse de forma despectiva al Español peninsular.

Personas
Harald (rey godo)
Niquita el Godo
Saba el Godo

Godos
Godos (Oviedo), parroquia rural de Oviedo (España);
Godos (Teruel), pedanía de Torrecilla del Rebollar en la provincia de Teruel (España).